Чемпионат мира по борьбе 1969 года проходил 3-10 марта в Мар-дель-Плата (Аргентина).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба (мужчины)

Ссылки 
 FILA Database

1969
Международные спортивные соревнования в Мар-дель-Плате
Международные соревнования по борьбе в Аргентине